Graanpop, een menselijke vorm die in de folklore gemaakt wordt met als basismateriaal graan.
Roggemoeder, een geest waarvan het bijgeloof zegt dat deze in een veld rogge, of in een ander soort koren woont.